Thérèse (ou ses variantes Thérésa, Therese) peut renvoyer à :

Personnes 

 Thérèse la chanteuse : Thérèse Fournier, auteure compositrice interprète.
Thérèse, prénom féminin.
 Thérésa (1837-1913), nom de scène d'Emma Valadon, une chanteuse populaire française de café-concert.
 Fabianne Therese, actrice américaine.

 Sœur Thérèse (morte en 1944), religieuse et résistante française.

Toponyme 

 Île Thérèse, île de l'estuaire de la Loire (France).
 Thérèse, île des Seychelles.
 Theresa, une ville du comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Autres 

 Thérèse, film français réalisé par Alain Cavalier sorti en 1986.
 Thérèse, opéra (drame musical) de Jules Massenet créé en 1907.
 Thérèse, navire de ligne français de 58 canons.

Voir aussi 

 Thérèse : la lettre T de l'alphabet radio français.